Brandon Duhaime, född 22 maj 1997, är en amerikansk professionell ishockeyforward som spelar för Minnesota Wild i National Hockey League (NHL). Han har tidigare spelat för Iowa Wild i American Hockey League (AHL); Providence Friars i National Collegiate Athletic Association (NCAA) samt Chicago Steel och Tri-City Storm i United States Hockey League (USHL).

Duhaime draftades av Minnesota Wild i fjärde rundan i 2015 års draft som 106:e spelare totalt.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Brandon Duhaime NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Brandon Duhaime hockey stats and profile at hockeydb.com

Män
Födda 1997
Levande personer
Personer från Coral Springs
Idrottare från Florida
Amerikanska ishockeyspelare
Amerikanska idrottare under 2000-talet
Spelare i West Kelowna Warriors
Spelare i Merritt Centennials
Spelare valda i NHL Entry Draft 2015
Spelare valda av Minnesota Wild i NHL Entry Draft
Spelare i Chicago Steel
Spelare i Tri-City Storm
Ishockeyspelare i Providence Friars (herrar)
Alumner från Providence College
Spelare i Iowa Wild
Spelare i Minnesota Wild